Уо́ллер, или Во́ллер () — фамилия английского происхождения.

Известные носители:
 Уоллер, Август Дезире (1856—1922) — английский физиолог.
 Уоллер, Винсент (род. 1960) — американский аниматор, режиссёр, сценарист, художник раскадровки.
 Уоллер, Грейсон (род. 1990) — псевдоним австралийского рестлера Мэтью Фаррелли. 
 Уоллер, Кеннет (род. 1942) — американский бодибилдер.
 Уоллер, Лесли (1923—2007) — американский писатель.
 Уоллер, Мики (1941—2008) — британский музыкант (ударник).
 Уоллер, Роберт Джеймс (1939—2017) — американский писатель.
 Воллер, Уильям (около 1598—1668) — английский генерал.
 Уоллер, Фрэнк (1884—1941) — американский легкоатлет, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904 года.
 Уоллер, Фэтс (1904—1943) — американский джазмен-пианист, органист, композитор и комический артист эстрады.
 
 Уоллер, Эдмунд (1606—1687) — английский политик и поэт.
 Уоллер-Бридж, Фиби (род. 1985) — британская актриса и сценаристка.

Вымышленные персонажи 
 Аманда Уоллер — персонаж DC Comics.
 Аманда Уоллер — киноверсия персонажа, представленная в медиафраншизе «Расширенная вселенная DC».

См. также